Ситенка — топоним:

 Ситенка (деревня) — деревня в Лужском районе Ленинградской;
 Ситенка (платформа) — железнодорожная платформа Павелецкого направления в Ступинском районе Московской области;
 Ситенка (река) — альтернативное название реки Ситни (притока Каширки)